Суперкубок Уругвая 2020 () — 3-й розыгрыш Суперкубка Уругвая, в котором встречались чемпион страны сезона 2019 «Насьональ» и победитель Промежуточного турнира того же сезона «Ливерпуль». Встреча состоялась 1 февраля 2020 года на нейтральном поле — стадионе «Доминго Бургеньо» в Мальдонадо. Впервые розыгрыш прошёл не в столице страны, что было связано с реконструкцией «Сентенарио».

Впервые в розыгрыше принял участие какой-то другой клуб, помимо двух самых титулованных грандов — «Пеньяроля» и «Насьоналя». И с первого же раза «Ливерпуль» сумел выиграть трофей, обыграв действующего чемпиона страны в дополнительное время со счётом 4:2. Таким образом, у Суперкубка Уругвая выявился третий победитель в трёх розыгрышах, и во втором розыгрыше подряд обладателем трофея стал представитель Промежуточного турнира.

Матч 

Помощники судьи: Ричард Тринидад Хавьер Ирасоки
Четвёртый судья: Диего Ривейро

Примечания

Ссылки 
 

2020
Матчи ФК «Насьональ» Монтевидео